Signum Laudis (lateinisch Zeichen des Lobes, Ehrenzeichen) ist der Name folgender Verdienstmedaillen:

 Militär-Verdienstmedaille (Österreich), gestiftet 1890, verliehen bis 1918
 Militär-Anerkennungsmedaille (Österreich), gestiftet 2006
 Militär-Verdienstmedaille (Ungarn), gestiftet 1922

Siehe auch:
 Allerhöchste Belobung